Aria (podrod), podrod biljaka iz roda Sorbus
 Aria (Navarra, Španjolska), Navarra, Španjolska
 Arija, samodostatno glazbeno djelo za jedan glas, obično uz pratnju orkestra, a pogotovo u okviru opere.